Le terme capot peut faire référence à :

Noms communs
 Capuchon, couvre-chef conçu soit pour encadrer le visage, soit pour le cacher. 
 Capot est le couvercle du moteur d'un véhicule.
 Capot, une rivière située au nord de l'île de la Martinique.
 Capot est un terme utilisé au piquet, un ancien jeu de cartes et à la belote.

Nom propres

 Famille Capot de Feuillide.

Adjectif

Capot, dépité, déçu, triste (Suisse).
Patronyme français